Hýbl bzw. Hybl ist der Familienname folgender Personen:

 Amalie Hybl, Geburtsname von Amalie Bleibtreu (1835–1917), österreichische Schauspielerin
 František Hýbl (* 1941), tschechischer Historiker
 Jan Hýbl (1786–1834), tschechischer Schriftsteller